Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van maart 2013 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 22 maart 2013.

Vrouwen 03